

Cinema 
La cerimonia (Gishiki) – film del 1971 diretto da Nagisa Oshima

Letteratura 
La cerimonia (The Innocents) – romanzo di Richard Barre
La cerimonia (10th Anniversary) – romanzo di James Patterson